Heeschen ist der Name von:

 Andreas Heeschen (* 1960), deutscher Finanzinvestor
 David S. Heeschen (1926–2012), US-amerikanischer Astronom
 Volker Heeschen (* 1940), deutscher Ethnologe